Keresztes Gábor (1937–2019) labdarúgó
 Keresztes Gábor (?) Junior Prima díjas zeneszerző
Keresztes Gábor (1976–) színművész